Carlo Tresca (1879-1943), anarchiste italien ;
 Caroline Tresca (née en 1959), actrice, animatrice et productrice de télévision et de radio française ;
 Henri Tresca (1814-1885), ingénieur mécanicien français, qui a donné son nom au critère de Tresca en physique des matériaux ;
 Salvatore Tresca (1750-1815), dessinateur et graveur italien.